Das 52. Amstel Gold Race 2017 war ein niederländisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Maastricht und endete in Berg en Terblijt nach 261 Kilometern und wurde am Ostersonntag, den 16. April 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das 16. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Sieger des Rennens wurde im Zweiersprint gegen Michał Kwiatkowski zum vierten Mal Philippe Gilbert, obwohl er sich bei einem Sturz zu Rennbeginn einen Nierenriss zugezogen hatte, der ihn dazu zwang die Klassikersaison 2017 vorzeitig zu beenden.

Zum vierten Mal ausgetragen wurde das Amstel Gold Race der Frauen. Start war in Maastricht und Ziel nach 121,6 Kilometern in Berg en Terblijt. Das Rennen gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017. Siegerin wurde Anna van der Breggen, die sich wenige Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe absetzen konnte.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017
Straßenradrennen in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
2017